Příjmení Tatíček, znamená zdrobněle táta (otec), nosí jej více různých osobností:

 Josef Tatíček (1911–??) – československý komunistický politik
 Petr Tatíček (1960) – bývalý československý hokejista a hokejový trenér
 Petr Tatíček (* 1983) – český hokejista, syn předešlého
 Irena Tatíčková – česká spisovatelka a publicistka

jiný význam
 tatíček Masaryk – přídomek prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka
 tatíček Stojan – lidové označení pro olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana